K18, K-18, K.18 ou K XVIII peut faire référence à :

 HNLMS K XVIII, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 K-18 Karelia, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin de la Marine russe ;
 Sonate K. 18, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres